Estelle este un prenume feminin francez, echivalentul prenumelui feminin românesc Stela. Se poate referi la

Nume proprii 

 Pentru prenumele feminin, a se vedea Estelle (prenume)
 Estelle (muzician), rapper/muzician britanic
 Don Estelle (1933 – 2003), actor britanic
 Prințesa Estelle, Ducesă de Östergötland, fiica Victoriei, Prințesă a Suediei

Personaje de ficțiune 

 Estelle Costanza, personaj din serialul de televiziune american Seinfeld
 Estelle Leonard, personaj din serialul de televiziune american Friends
 Estelle, personaj din lucrarea lui Jean-Paul Sartre Fără ieșire
 Estelle Green, personaj din romanul autoarei Diana Wynne Jones Săptămâna vrăjitoarei
 Estellise Sidos Heurassein, un personaj dintr-un joc video

Lege 

Estelle versus Williams, caz al Curții Supreme de Justiție a Statelor Unite ale Americii, cazul 425 U.S. 501 (1976)

Locuri 

 Estelle (Arrigas), cătun din Franța, parte a comunei Arrigas, Gard
 Estelle (Saint-Jory), cătun din Franța, parte a comunei Saint-Jory, Haute-Garonne
 Estelle, localitate din statul California, Statele Unite ale Americii
 Estelle, localitate din statul Louisiana, Statele Unite ale Americii

Vase, nave 

 Estelle Maersk (IMO: 9321495, Port of Registry: Hellerup, Denmark) cel mai mare vas container, capacitate 11.000 TEU
 USS Estelle (SP-747), un vas de patrulare al United States Navy (între 1917 și 1933)

Alte utilizări 

 Estelle Designs, linie de obiecte și cadouri din Canada
 Uraganul Estelle, mai multe uragane și furtuni tropicale din nord-estul Oceanului Pacific
 Skoda Estelle, numele comercial din Regatul Unit pentru mașinile din seria Škoda 105/120

A se vedea 

 Uraganul Estella
 Estela
 Stela
 Stelă

Nume proprii